

Onomastica

 Cosmano – variante del nome proprio di persona italiano maschile Cosimo

Persone
 Angelo Cosmano – militare italiano
 Giacomo Cosmano – calciatore italiano